Transport United Football Club é um clube de futebol do Butão.

Títulos 
 Campeonato Butanês: 4 (2004, 2005, 2006 e 2007)

 Liga Nacional: 2 (2017) (2018)

Clubes de futebol do Butão